Les Jeunes, l'une des huiles sur toile peintes par Francisco de Goya
 Les Jeunes, journal d'information de la Fédération sportive et culturelle de France depuis 1903